Вадим Вадимович Лазаркевич (, , Болгария — , , Болгария) — болгарский художник, график, иллюстратор, дизайнер.

Биография 
Из литовских дворян. Сын известного художника-иллюстратора Вадима Вадимовича Лазаркевича, русского эмигранта первой волны. Внук артиллериста, царского генерала Вадима Константиновича Лазаркевича.

В 1959 окончил Софийскую Академию художеств. В том же году, впервые стал участником выставки молодых талантливых мастеров кисти в художественной галерее столицы.

Власти социалистической Болгарии, учитывая белогвардейское прошлое его отца, постоянно вычеркивали его имя из последующих выставок и сдерживали творческий процесс.

Работал художественным редактором в Союзе деятелей кино. Занимался иллюстрированием учебных пособий.

Автор ряда графических циклов ("Зимняя София", "Рыбаки" и другие), которые могли бы сделать честь любой галерее.

Похоронен на Центральном софийском кладбище.

Ссылки 
  Руснакът Вадим Лазаркевич е баща на детската илюстрация у нас

Художники XX века
Художники Болгарии
Художники-иллюстраторы Болгарии
Похороненные на Центральном кладбище Софии
Дизайнеры Болгарии